Сиснес () — река в области Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо чилийской Патагонии.

География 
Река берёт начало в Андах близ границы с Аргентиной. Течет на запад, впадает в пролив Пуюгуапи Тихого океана, отделяющий остров Магдалена от материка, близ посёлка Пуэрто-Сиснес (коммуна Сиснес провинции Айсен).

Общая площадь бассейна реки составляет 5464 км², длина реки — 160 км.

Ссылки 
 Карта Чили, масштаб 1:19 000 000, ГУГК, 1986 год
 Большой атлас мира, издательство «Ридерз Дайджест», 2007, стр.294-295, ISBN 978-5-89355-169-3
 

Реки, впадающие в Тихий океан (Южная Америка)
Реки области Айсен